Daetwyler ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Daetwyler (1907–1994), Schweizer Dirigent und Komponist
 Max Daetwyler (1886–1976), Schweizer Friedensaktivist und Original
 Willy Daetwyler (1919–2001), Schweizer Autorennfahrer und Unternehmer

Daetwyler steht für:
 MDC Max Daetwyler, ein Schweizer Unternehmen

Siehe auch:
 Dätwyler
 Dettweiler
 Dettwiller
 Dettwiler